Госпита́льный переулок  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Госпитальный переулок — улица в Воронеже.
 Госпитальный переулок— улица в Гатчине.
 Госпитальный переулок — улица в Москве.
 Госпитальный переулок — улица в Оренбурге.
 Госпитальный переулок — улица в Пушкине.
 Госпитальный переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Госпитальный переулок — улица в Смоленске.
 Госпитальный переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Госпитальный переулок — улица в Киеве.
 Госпитальный переулок — улица в Одессе.
 Госпитальный переулок — улица в городе Полтаве.
 Госпитальный переулок — улица в городе Хмельницком.

См. также 
 Госпитальная набережная
 Госпитальная площадь
 Госпитальная улица
 Госпитальный мост
 Больничный переулок
 Лазаретный переулок